Архангельский район — административно-территориальная единица в составе Северо-Кавказского, Орджоникидзевского и Ставропольского краёв, существовавшая в 1924—1929 и 1935—1953 годах. Административный центр — село Архангельское.

Население 
По данным переписи 1939 года в районе проживало 21 221 чел., в том числе в селе Архангельском — 6224 чел., в селе Нины — 5735 чел. В национальном составе района преобладали русские — 87,1 % и немцы — 8,9 %.

История 
Впервые Архангельский район был образован в 1924 году в составе Терского округа Северо-Кавказского края. В 1929 году район был упразднён.

Вторично Архангельский район был образован в 1935 году в составе Северо-Кавказского (с 1937 года — Орджоникидзевского, с 1943 года — Ставропольского) края.

По данным на 1 апреля 1940 года включал 5 сельсоветов: Архангельский, Архиповский, Брусиловский, Нинский и Стародубский.

В 1953 году Архангельский район был упразднён, а его территория передана в Будённовский район.

Примечания 

Упразднённые районы Ставропольского края